Глубочица — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, в лесной местности у озера Глыбочно, на территории национального парка «Себежский».

Уличная сеть не развита.

История 
В 1802—1924 годах земли поселения входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Глембочинской волости.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 36 чел..

Инфраструктура 
Развито личное подсобное хозяйство, любительское рыболовство.

Транспорт 
Деревня стоит на автодороге регионального значения58К-558 Себеж — Глубочица — Граница с Республикой Беларусь.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района